Dies ist eine Liste von Zahlen, Namen und Fakten rund um die erste Fußballmannschaft des VfL Osnabrück.

Saisonleistungen 
Dies ist eine Tabelle aller Saisonleistungen des VfL Osnabrück, seit sich der Verein 1924 aus dem Ballspielverein Osnabrück von 1899 (OBV) und Spiel und Sport (SuS) Osnabrück zusammengeschlossen hat. Der in der Tabelle als Nordpokal bezeichnete Wettbewerb wurde zwischen 1924 und 1973 durch den Norddeutschen Fußball-Verband ausgetragen und war auch als NFV-Pokal bekannt. Er ist nicht zu verwechseln mit dem seit 1956 zeitweise parallel ausgetragenen, in der Tabelle als NFV-Pokal bezeichneten Niedersachsenpokal des Niedersächsischen Fußballverbandes.

1: Ergebnisse und Tabellen sind nicht bekannt.
2: kriegsbedingt nicht ausgespielt
3: Teilgenommen als 1. FSV Osnabrück

Personen

Trainer 
Dies ist eine Liste aller Trainer, die seit 1924 den VfL Osnabrück trainiert haben.

1: Spielertrainer
2: Interimstrainer für den gesperrten Grünther
3: Interimstrainer für den gesperrten Moors
4: Interimstrainer

Spieler

Große Spiele 
 DFB-Pokal 1978/79 2. Runde

 Relegations-Rückspiel um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga

 DFB-Pokal 2009/10 2. Hauptrunde

 DFB-Pokal 2009/10 Achtelfinale

Weblinks 
 Offizielle Vereinshomepage

Liste (Fußballdaten nach Verein, Deutschland)
Vfl Namen Und Zahlen